Khodjaly (en azéri : ) ou Ivanian (en arménien : ) est une ville de la région d'Askeran du Haut-Karabagh ou du rayon de Khodjaly d’Azerbaïdjan. Un massacre d’Azéris y eut lieu le .
L'ancien nom de la ville a donné son nom à la culture Khodjali-Gədəbəy.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Haut-Karabagh
 Massacre de Khodjaly
 Aéroport de Stepanakert
 Khodjaly 613

Liens externes 
  : Massacre à Khodjaly.
  : Massacre d'Arméniens.

Communauté rurale de l'Askeran